Славгородский район () — административная единица на юге Могилёвской области Белоруссии. Административный центр — город Славгород.

Административно-территориальное деление 
Район подразделяется на город Славгород и 5 сельсоветов:
 Васьковичский
 Гиженский
 Кабиногорский
 Лопатичский
 Свенский
Решением Могилёвского областного Совета депутатов от 17.07.2006 № 18-11 10.08.2006 упразднен Каменковский сельсовет Славгородского района. Изменены границы Кабиногорского сельсовета, включены в его состав населенные пункты Агеево, Благодать, Восход, Дубно, Казаковка, Кремянка, Новая Каменка, Старая Каменка, Сычин, входившие в состав Каменковского сельсовета.

География 

Граничит: на севере с Чаусским районом, на востоке с Чериковским и Краснопольским, на западе с Быховским, на юге с Рогачёвским и Кормянским районами Гомельской области.

Район расположен в пределах Чечорской и Оршанско-Могилёвской равнин. Средняя высота 140—170 м над уровнем моря. Наивысшая точка — 189 м (около д. Кульшичи). Полезные ископаемые: торф, строительные пески, мел, доломит, глина. Средняя температура января −7,6 °С, июля 18,9 °С.

Основные реки — Сож с притоками Проня (с Растой, Крупкой и Тресливкой), Песчанка, Косолянка с Поцеей, Ельня, Голуба, Каменка, Якушовка; Бобровка (приток Днепра), Хотинка (приток Ресты).

Леса занимают 37 % территории, сельскохозяйственные угодья 55 %.

История 
Пропойский район образован 17 июля 1924 г. в составе Могилёвского округа. В 1930—1938 годах — в прямом республиканском подчинении. 8 июля 1931 года к Пропойскому району присоединены Ректенский и Роговский сельсоветы упразднённого Журавичского района, а 12 февраля 1935 года они переданы созданному Довскому району. С 1938 в Могилёвской области. Во время Великой отечественной войны оккупирован немецко-фашистскими захватчиками. Освобождён в ноябре 1943 г. 23 мая 1945 года переименован в Славгородский. 11 июня 1957 года Славгородскому району был передан Ректенский сельсовет из состава Рогачёвского района, 31 марта 1958 года — Великозимницкий и Баханский сельсоветы из состава Быховского района. 25 декабря 1962 года район ликвидирован, его территория разделена между Быховским, Краснопольским и Чаусским районами. 6 января 1965 года Славгородский район восстановлен. Территория района серьёзно пострадала в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Демография 
Население района составляет 15,7 тыс. человек (2007), в том числе городское 53 %. Плотность населения 12 чел./км². В районе 79 сельских населённых пунктов в 5 сельсоветах.

В ходе переписи 2019 года 93,94% жителей района назвали себя белорусами, 3,34% — русскими, 0,95% — украинцами.

На 1 января 2018 года 21% населения района были в возрасте моложе трудоспособного (2-е место в Могилёвской области после Краснопольского района), 51,8% — в трудоспособном возрасте, 27,2% — в возрасте старше трудоспособного. Средние показатели по Могилёвской области — 17,5%, 56,8% и 25,7% соответственно. 52,4% населения составляли женщины, 47,6% — мужчины (средние показатели по Могилёвской области — 52,9% и 47,1% соответственно, по Республике Беларусь — 53,4% и 46,6%).

Коэффициент рождаемости в районе в 2017 году составил 11,9 на 1000 человек, коэффициент смертности — 16,8 (в районном центре — 12,3 и 13,2 соответственно). Средние показатели рождаемости и смертности по Могилёвской области — 10,5 и 13,6 соответственно, по Республике Беларусь — 10,8 и 12,6 соответственно. Всего в 2017 году в районе родились 154 и умерли 216 человек, в том числе в районном центре родилось 96 и умерло 103 человека.

В 2017 году в районе было заключено 78 браков (6,1 на 1000 человек, средний показатель по Могилёвской области — 7,1) и 32 развода (2,5 на 1000 человек, средний показатель по Могилёвской области — 3,6).

Экономика 

В районе действуют ПТУП «Красный пищевик-Славгород" (розлив меда), 10 сельскохозяйственных организаций (ОАО "Уречанский" КСУП "Зарянский", ОАО "Привольный агро", ОАО "Зимница", КСУП "Наша Родина", КСУП "Гиженка Агро", ОАО "Железинский АГРО", ОАО "Леснянский-агро", ОАО "Присожье", ОАО "Славгородрайагропромтехника"), филиал Могилевского мясокомбината ОАО "Слав- Агро", районные ветеринарная и племенная станции, предприятия строительной и ремонтно-строительной отраслей (ПМК-274, филиал КУП Могилевоблдорстрой ДРСУ-129 и др.), Славгородское Райпо и другие.

Сельское хозяйство 
Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в организациях района (без учёта фермерских и личных хозяйств населения) в 2017 году составила 26 833 га (268 км², 15-е место в Могилёвской области). В 2017 году под зерновые и зернобобовые культуры было засеяно 12 785 га, под кормовые культуры — 11 642 га. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях в 2017 году составил 31,9 тыс. т. По валовому сбору зерновых в 2017 году район занял 17-е место в Могилёвской области. Средняя урожайность зерновых в 2017 году составила 28,7 ц/га (средняя урожайность по Могилёвской области — 33,4 ц/га, по Республике Беларусь — 33,3 ц/га). По этому показателю район занял 15-е место в Могилёвской области.

На 1 января 2018 года в сельскохозяйственных организациях района содержалось 17,2 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 5,8 тыс. коров. По поголовью крупного рогатого скота район занял 16-е место в Могилёвской области. В 2017 году сельскохозяйственные организации района реализовали 1,2 тыс. т скота и птицы на убой (в живом весе) и произвели 22,1 тыс. т молока. По производству молока район занял 16-е место в Могилёвской области. Средний удой молока с коровы — 4091 кг (средний показатель по Могилёвской области — 4296 кг, по Республике Беларусь — 4989 кг).

Транспорт 
По территории района проходят республиканские дороги  Барановичи — Кричев,  Славгород — Могилёв,  Славгород — Быхов,  Славгород — Чаусы и  Славгород — Краснополье.
Основное автотранспортное предприятие — «Автопарк № 21 ОАО Могилёвоблавтотранс».

Железных дорог нет. Ближайшая к Славгороду станция — Чаусы (42 км) на линии Могилёв — Кричев.

Здравоохранение 
Больница на 105 коек, 3 амбулатории, 16 фельдшерсКо-акушерских пунктов. Обеспеченность врачами — 22,3 на 10 тыс.жителей.
Учреждение здравоохранения «Славгородский районный центр гигиены и эпидемиологии».

В 2017 году в учреждениях здравоохранения района работало 27 врачей и 152 средних медицинских работника, в лечебных учреждениях было 90 больничных коек. Численность врачей в пересчёте на 10 тысяч человек — 21,1 (средний показатель по Могилёвской области — 34,6, по Республике Беларусь — 40,5), количество больничных коек в пересчёте на 10 тысяч человек — 70,4 (средний показатель по Могилёвской области — 83,1, по Республике Беларусь — 80,2). По этим показателям район занял 14-е и 8-е места в области соответственно.

Образование 
Сеть учреждений образования района в 2020 представлена 10 учреждениями общего среднего образования, в том числе 3 учебно-педагогических комплекса, 7 учреждений дошкольного образования.

На территории района также функционирует Центр детского творчества, Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, социально-педагогический центр, районный учебно-методический кабинет, детский дом семейного типа.

В учреждениях образования обучаются 1541 учащийся, 535 детей посещают учреждения дошкольного образования района.

В районном центре расположен профессиональный лицей — филиал Кричевского профессионального агротехнического колледжа, который готовит трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства, слесарей по ремонту сельскохозяйственной техники, водителей категории C, каменщиков, электромонтёров.

Культура 
Действуют районный центр культуры, 6 домов культуры, 14 клубов, 14 киновидеоустановок. Функционирует 19 библиотек: из них 1 городская, 1 детская, 1 городской филиал, 16 библиотек в сельской местности, среди которых 1 библиотека-музей, 8 библиотек агрогородков, 2 библиотеки-клуба

В районном центре действует Славгородский районный историко-краеведческий музей, в котором собрано 806 музейных предметов основного фонда. В 2016 году музей посетили 2,2 тыс. человек, в 2015 году — 1,4 тыс. человек.

Фестивали 

 Региональный праздник «Народная прыпеўка». Проводится с периодичностью один раз в два года.

Достопримечательности 

 Памятник победе в Битве при Лесной (1908, Лесная) —  
 Памятник на братской могиле русских солдат (1908, Лесная)
 Свято-Петропавловская часовня (1908—1912, Лесная) — 
 Ансамбль Церковь Рождества Пресвятой Богородицы

Памятники природы 

 Памятник природы Республиканского значения "Голубая криница"

Галерея

СМИ 
Издаётся районная газета «Прысожскі край»

Археология 
У деревни Усохи найдены два камней с рельефными изображениями трезубцев, сопоставимых по своей стилистике с родовым знаком Владимира Святославича. Появление описанных камней может быть связано с включением Посожья в орбиту влияния Киева после разгрома радимичей и маркировать здесь место сбора дани — погоста.

Примечания

Ссылки 
 
 Карты и общие сведения на emaps-online

См. также 
 Холокост в Славгородском районе